Махони () — английская фамилия. Известные носители:

 Махони, Джон (1940—2018) — англо-американский актёр
 Махони, Гарольд (1867—1905) — британский теннисист
 Махони, Патрисия (род. 1959) — американский дипломат
 Махони, Меган (род. 1983) — американская баскетболистка
 Махони, Роджер Майкл (род. 1936) — Его Высокопреосвященство кардинал

Махони — название населённых пунктов:
 Махони — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области
 Махони — деревня в Частинском районе Пермского края

См. также 
 Махоуни